Aigai (griechisch , lateinisch Aegae) ist der Name mehrerer Orte in der antiken Geographie:

Griechenland:
 Aigai (Euboia), Stadt an der Westküste der Insel Euböa
 Aigai (Achaia), Stadt am Fluss Krathis in Achaia
 erste Hauptstadt des antiken Makedonien, siehe Vergina
 Stadt an der Südostküste der thrakischen Halbinsel Pallene, siehe Aige (Thrakien)

Kleinasien:
 Aigai (Äolis), Stadt in Äolien
 Aigai (Mysien), Stadt in Mysien 
 Stadt in Kilikien, siehe Aigeai

Aegae bezeichnet:

 Titularbistum Aegae, römisch-katholisches Titularbistum das auf Aigai in Äolien zurückgeht

Siehe auch:
 Aegeae